Ла Табакера има више значења:

 Ла Табакера (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Табакера (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Табакера (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику